Târcă sau Tîrcă este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Mariana Târcă (n. 1962), handbalistă română
 Sorina Tîrcă (n. 1999), handbalistă română 
 Sterian Târcă, general român

Nume de familie românești